Il existe deux César Giron :
 César Girón (1933-1971), matador vénézuélien ;
 César Giron, fils du précédent et petit-fils de l’industriel Paul Ricard, actuel administrateur du groupe Pernod Ricard.